Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Великобритании в 1989 году.

1989

Ссылки 
 Английские фильмы 1989 года на сайте Internet Movie Database

Фильмы Великобритании по годам
Фильмы Великобритании 1989 года